Domitia Lucilla Major, fille naturelle et adoptive des frères Gnaeus Domitius Curvius, épouse de Publius Calvisius Ruso Tullus.
 Domitia Lucilla Minor, fille du couple précédent, épouse de Marcus Annius Verus, mère de Marc Aurèle